White Christmas est la traduction anglaise de .

 White Christmas peut désigner :
 White Christmas, chanson des années 1940 écrite par Irving Berlin
 White Christmas, comédie musicale de 1954
 White Christmas, opération contre les immigrés à Coccaglio (Italie), 2009
  White Christmas, album de Al Green (1986)
  White Christmas,  album de Rosemary Clooney (1996)
  White Christmas, album de Martina McBride (1998)
 White Christmas, une série sud-coréenne de 2011

Voir aussi